Célestis est la cité imaginaire des Oris dans la série Stargate SG-1.
 Celestis est un roman de Paul Park.
 Celestis est le nom d'une société envoyant les cendres des personnes décédées dans l'espace.